Arquero (o arqueros) puede referirse a:
 El arquero, practicante de tiro con arco.
 El arquero, guardameta o portero; en deportes, jugador que defiende el arco o portería de su equipo.
 El arquero de fútbol, guardameta o portero de fútbol.
 El arquero de balonmano, guardameta o portero de balonmano.
 El arquero, antiguo soldado que disparaba flechas con un arco.

Asimismo, puede hacer referencia a:
 Arqueros, antigua mina de plata ubicada en el departamento de La Serena, en la provincia de Coquimbo (Chile).

Además, puede referirse a:
 Los peces arquero, nombre común de los peces del género taxonómico Toxotes.

Enlaces externos